

Atlantique nord 

Plusieurs cyclones tropicaux portèrent le nom de Chris :

 Tempête tropicale Chris de la saison 1982 qui touché la côte à Sabine Pass et causé des inondations généralisées aussi loin à l'intérieur des terres que le Tennessee, mais dont les dégâts furent minimes ;
 Tempête tropicale Chris de la saison 1988 qui causa trois morts à Porto Rico puis toucha la côte près de Savannah, en Géorgie, tuant une personne en Caroline du Sud, mais causa seulement des dégâts matériels mineurs ;
 Ouragan Chris de catégorie 1 de la saison 1994 qui s'est formé au milieu de l'Atlantique, balaya les Bermudes comme tempête tropicale, puis continua vers le nord sans causer des dommages significatifs ;
 Tempête tropicale Chris de la saison 2000 qui s'est formé plusieurs centaines de milles à l'est des Petites Antilles mais dissipé un jour plus tard sans rien toucher ;
 Tempête tropicale Chris de la saison 2006 qui est devenu une dépression tropicale tard le  à  à l'est d'Antigua et s'est dissipée le  ;
 Ouragan Chris de catégorie 1 de la saison 2012 qui affecta les Bermudes ;
 Ouragan Chris de catégorie 2 de la saison 2018 qui se forma au large de la Caroline du Nord et n'affecta que Terre-Neuve après sa transformation en tempête post-tropicale.

Pacifique Ouest 

 Typhon Chris de 1948 (T4812).

Océan Indien 

 Cyclone Chris de 1982 ;
 Cyclone Chris de 1991 qui toucha l'Australie-Occidentale ;
 Cyclone Chris de 2002 qui toucha terre à l'est de Port Hedland, Australie-Occidentale, provoquant des inondations.

Autre utilisation du nom 

 Un rappeur a choisi comme nom de scène Hurricane Chris, ce qui signifie ouragan Chris en anglais. 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme